Асхат Оразаевич Борантаев (22 августа 1978, Талды-Курган, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера 
Футболом стал заниматься с 9 лет в Талдыкорганской футбольной школе, но вскоре переехал в Алма-Ату в спорт-интернат. Первым тренером стал Евгений Кузнецов. Первым клубом стал «Намыс». После расформирования клуба Борантаев через три года становится игроком клуба «ЦСКА-Кайрат», игравшего в высшей лиге. В 2000 году переходит в костанайский «Тобол», где проводит три сезона. В 2002 появилась возможность сыграть в высшей лиге чемпионата Греции. Интерес к игроку проявлял клуб «Акратитос». Но из-за перебора легионеров Борантаеву предложили один сезон провести в 2 лиге в команде «». Отыграв до конца сезона за клуб 17 матчей, футболист возвращается в Казахстан, в команду «Тараз» из одноименного города. В 2006 переезжает на Северный Казахстан в команду «Есиль-Богатырь», ныне «Кызылжар». Через год на три сезона уходит в «Кайсар». В 2010-м сменяет коллектив на карагандинский «Шахтёр», где впервые становится чемпионом Казахстана.

Достижения 
 «Тобол» (Костанай)
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2002

 «Тараз»
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2004

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Финалист Кубка Казахстана: 2010
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда
 Асхату Борантаеву — 40

Футболисты Казахстана
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда